The 7 Temptations/7 pokus głównych () — второй студийный альбом польской певицы Доды, выпущенный в 2011 году на лейбле «Universal Music Polska».

Об альбоме 
The 7 Temptations/7 pokus głównych записан в двух языковых версиях: польской («7 pokus głównych») и английской («The 7 Temptations»). Альбом вышел в семи версиях обложек, однако каждая из них была прикрыта чёрной упаковкой.
Награды: Платиновый диск «ZPAV» 2011 г.

Список композиций 
 Польская версия «7 pokus głównych»

 Английская версия «The 7 Temptations»
В скобках эквиваленты в польской версии.
 «All I Need»
 «Bad Girls» («Bad Girls»)
 «Chimera» («Chimera»)
 «Electrode» («Electrode»)
 «Fuck It» («Fuck It»)
 «Kill Me Babe» («Piąty żywioł»)
 «Let’s Get It Started»
 «My Way or No Way» («Lazarium»)
 «Sick Game» («Gra Temidy»)
 «Singing in the Chains» («Singin»)
 «Through»
 «XXX» («XXX»)

Примечания

Ссылки 
 «7 pokus głównych» (Muzodajnia.pl)